Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1957. godinu je osvojila momčad Olimpije iz Ljubljane.

Savezna liga

Republička prvenstva

Hrvatska

Polufinale prvenstva 
Turnir Rijeka

Turnir Slavonski Brod

Završnica prvenstva 
Igrano u Zadru. 

Konačni poredak: 
1. Zadar 
2. Mladost Zagreb 
3. Nafta Rijeka 
4. Radnički Slavonski Brod

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.
 Zdravko Švegar: ''Šanac - košarkački vulkan - Sedam desetljeća košarke u Karlovcu (1934. – 2004.), Karlovac, 2004.

1957